Schühly ist der Name von

 Alfred Schühly (1889–1977), deutscher Jurist und Politiker (BCSV, CDU)
 Franz Schühly (1887–1961), deutscher Landrat
 Sigmar Schühly (1891–1963), deutscher Verwaltungsjurist
 Thomas Schühly (* 1951), deutscher Filmproduzent